Niemcy:
 Windeck – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg
 Windeck – góra